Флемминг Датский (), полное имя при рождении принц Флемминг Вальдемар Карл Аксель Датский и Исландский (, c 1949 года — граф Флемминг Вальдемар Росенборг (; 9 марта 1922, Стокгольм — 19 июня 2002, Антиб) — принц Дании и Исландии из династии Глюксбургов, с 1949 года носил титул графа Росенборг, сын принца Акселя Датского и Маргариты Шведской.

Биография 
Флемминг родился 9 марта 1922 года в Стокгольме. Он стал вторым сыном в семье принца Акселя Датского и его жены Маргариты Шведской, появившись на свет через два года после старшего брата Георга. Жила семья в имении «Bernstorffshøj», вблизи дворца Бернсторфф, к северу от Копенгагена. Отец вскоре начал работать в составе Восточно-Азиатской компании.

В 1941 году окончил Эрегордскую гимназию. После обучения пошел на военную службу в Датский королевский флот. Пройдя подготовку военно-морских офицеров, стал лейтенантом в 1945 году. С 1947 до 1950 года служил на подводных лодках.

В октябре 1950 году Флемминг отплыл на борту корабля «Галатея 2» в научно-исследовательскую экспедицию, в которой пробыл до следующего года. В 1951 году Флемминг получил чин капитан-лейтенанта, а 1952 — уволился в запас и присоединился к бизнесу своего тестя. В 1958 году графу был присвоен чин капитана III ранга (orlogskaptajn). С 1961 по 1984 года он возглавлял компанию «A/S Carl Nielsen».

Супруги несколько лет жили в графстве Эссекс на востоке Англии. Последние четыре года провели вместе на юге Франции, где Флемминг и умер в Антибе в возрасте 80 лет. Жена пережила его на восемь лет. Оба похоронены в парке дворца Бернстофф.

Брак и дети 
Во время службы на подводных лодках Флемминг решил жениться на своей школьной подруге Элис Рут Нильсен, дочери владельца строительной фирмы «A/S Nielsen» Кая Нильсена. Девушке исполнилось 24 года, она имела диплом бакалавра экономики и выучилась на переводчика французского языка.

Свадьба состоялась 24 мая 1949 года в кирхе Хольменс в центре Копенгагена. Через восемь месяцев в семье появились мальчики-близнецы, которых назвали Аксель и Биргер. Всего же у Флемминга и Рут родилось четверо детей:
 Аксель (род. 1950) — граф Росенборг, был женат на Джейн Гларборг, сейчас — в браке с Юттой Бек, имеет четверых детей от обоих браков;
 Биргер (род. 1950) — граф Росенборг, женат в третий раз на Линн Шарп, имеет дочь от первого брака;
 Карл Йохан (род. 1952) — граф Росенборг, был дважды женат, имеет двух дочерей от обоих браков;
 Дезире (р. 1955) — графиня Росенборг, была замужем за Фергюсом Смитом, сейчас — в браке с Петером Риндомом, имеет троих детей от двух браков.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Bramsen, Bo (1993), Huset Glücksborg. Europas svigerfader og hans efterslægt. (2. udg.), København: Forum, ISBN 87-573-1843-6
 Montgomery-Massingberd, Hugh, Burke’s Royal Families of the World, vol.1: Europe & Latin America, p.70

Ссылки 
 Флемминг Вальдемар Карл Аксель
 Kraks Blå Bog 1974
 Профиль на Thepeerage.com

Глюксбурги
Принцы Дании
Выпускники Эрегордской гимназии